Лои́с Марша́лл CC (; 29 января 1924, Торонто — 19 февраля 1997, там же) — канадская певица, сопрано.

Творческая карьера 
Училась у Уэлдона Килберна, ставшего затем её аккомпаниатором (до 1971 года), а в 1968 г. и мужем, а также у Эмми Хайм. В 1947 г. дебютировала в «Страстях по Матфею» Баха под управлением Эрнеста Макмиллана. В 1950 году стала победительницей конкурса «Завтрашние звезды вокала» () и получила Итонскую стипендию, присуждаемую лучшим выпускникам Высшей школы Королевской музыкальной консерватории. В этом же году дебютировала в Вашингтоне, выступив с Национальным симфоническим оркестром на празднествах в честь 150-летия города.

В 1952 г. выиграла Наумбурговский конкурс молодых исполнителей и в качестве лауреата выступила с концертом в Нью-Йорке, после чего Артуро Тосканини пригласил Маршалл петь в его постановке Торжественной мессы Бетховена (премьера 28 марта 1953 г.). В этом же году с Леопольдом Стоковским Маршалл участвует в премьерном исполнении Cantiones mysticae No. 1 Годфри Ридаута в «Карнеги-холле». В 1955 году она исполняет Девятую симфонию Бетховена с Миннеаполисским симфоническим оркестром.

Вслед за этим Маршалл сделала широкую международную карьеру, начавшуюся в 1956 г. с британских гастролей с Королевским филармоническим оркестром под управлением Томаса Бичема (в это же время вместе с Бичемом Маршалл участвовала в записи моцартовского «Похищения из сераля») и оратории Генделя «Соломон». Гастролировала в СССР (1958, одна из первых иностранных исполнительниц, совершивших турне по Советскому Союзу; в том же году Апрелевским заводом была выпущена 8-дюймовая пластинка с ариями и песнями в её исполнении (Д—004792-3), в 1962 выступала в Большом зале Московской государственной консерватории), Австралии, Новой Зеландии (1960) и других странах, не говоря уже о США, где, в частности, Сара Колдуэлл в 1959—1960 гг. специально для неё поставила в Бостонской опере «Тоску» и «Богему». В целом, однако, Маршалл предпочитала камерный и концертный репертуар — отчасти из-за перенесённого в двухлетнем возрасте полиомиелита, последствия которого сказывались всю жизнь.

Маршалл часто выступала на родине с ведущими канадскими музыкальными коллективами и исполнителями. Так, на Стратфордском фестивале 1962 года она исполняла Das Marienleben Хиндемита с Гленном Гульдом, а позже в том же году они вместе участвовали в телепередаче, посвященной Рихарду Штраусу. Произведения Р. Штрауса она исполняла также с Торонтским симфоническим оркестром.

С 1970-х годов Маршалл выступает как меццо-сопрано, что позволило ей включить в свой репертуар французскую оперную музыку, написанную для этого голоса, и многочисленные немецкие . Проведя в 1981—82 годах прощальное турне по Канаде, она тем не менее продолжала и после этого периодически появляться в концертах и рециталах. В 1985 году она была художественным директором фестиваля TriBach в Эдмонтоне. С 1986 г. Маршалл преподавала на музыкальном факультете Торонтского университета. Скончалась в 1997 году.

Награды 
 Национальная музыкальная премия Альберты (1962)
 Медаль Столетия Канады (1967)
 Компаньон ордена Канады (1968)
 Медаль Совета Канады по музыке (1972)
 Медаль за выдающиеся заслуги Совета Онтарио по искусству (1973)
 Премия Молсона (1980)
 Орден Онтарио (1993)
 Почетные ученые степени университетов Торонто и Реджайны и Королевской музыкальной консерватории

Ссылки 
 Статья в Канадской энциклопедии 
 Страница на сайте «Баховские кантаты» 

Певцы и певицы Канады
Оперные певцы и певицы Канады
Академические музыканты Канады
Сопрано